South Point kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
South Point (Ohio)
South Point (Texas)